Mužská čtyřhra Winston-Salem Open 2017 probíhala v závěru srpna 2017. Do deblové soutěže winston-salemského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Guillermo García-López a Henri Kontinen, který se na turnaji rozhodl nestartovat.

Vítězem se stal druhý nasazený nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, který ve finále zdolal chilsko-argentinský pár Julio Peralta a Horacio Zeballos po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali patnáctou společnou trofej.Jean-Julien Rojer vybojoval dvacátý čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Horia Tecăua to bylo třicáté druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksúd (odstoupili)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)
  Mate Pavić /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Brian Baker /  Nikola Mektić (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Winston-Salem Open
ATP World Tour 2017